Pseudodidymaria är ett släkte av svampar. Pseudodidymaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudodidymaria